Kellwasser bezeichnet

 Kellwasser (Sankt Andreasberg), ein Bach bei Sankt Andreasberg
 Kellwasser (Oker), ein Bach im Kellwassertal
 Kellwasser-Ereignis, ein Massenaussterben vor ca. 360 Millionen Jahren